Voir :
 Marie-Anne d'Autriche (1606-1646) pour la fille de Philippe III d’Espagne, sœur de Philippe IV, épouse de Ferdinand III de Habsbourg ;
 Marie-Anne-Victoire d'Espagne (1718-1781) (ou Marie-Anne-Victoire de Bourbon) pour la fille de Ferdinand VI d’Espagne, épouse de Joseph  de Portugal.